SPKA (SpKA)  steht für
 Swiss Parkour Association, Dachverband der Parkour-Organisationen in der Schweiz
SpKA:
 Edition Johann Joachim Spalding: Kritische Ausgabe
Abkürzung